Лийа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Л’Иль-ан-Додон. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31301.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 65 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 132 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 75 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 46 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 61,3 %, в 1999 году было 59,3 %). Из 46 активных жителей работали 43 человека (21 мужчина и 22 женщины), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 29 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна